Согдиана:
 Согдиана — историческая область в Средней Азии.
 Согдиана (род. в 1984 г.) — эстрадная певица из Узбекистана.
 «Согдиана» — узбекистанский футбольный клуб из города Джизак.
 «Согдиана» — многоцелевой стадион в узбекистанском городе Джизак.
 «Согдиана» — роман советского писателя Явдата Ильясова.
 «Согдиана» — название узбекистанского футбольного клуба «Динамо» из города Самарканд в 1967—1968 годах.
 «Согдиана» — название узбекистанского футбольного клуба «Зарафшан» из города Навои в 1973—1974 годах.